Барсбек:
Барсбек — основатель Кыргызского каганата (ум. 710/711)
 Барсбек  — хазарский принц и военачальник (ум. 731)
 Барсбек — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.